«Офис» — британский телесериал (2001—2003).
 «Офис» — американский ремейк британского телесериала (2005—2013).